Lenny est le prénom de :
 Lenny (1988-), Lenny Fernandes Coelho, footballeur brésilien.
 Lenny Breau (1941 - 1984), guitariste canadien
 Lenny Bruce (1925-1966), acteur américain
 Lenny Castro (né en 1950), percussionniste américain
 Lenny Dee, DJ américain
 Lenny DiNardo (né en 1979), joueur américain de baseball
 Lenny Dykstra (né en 1963), joueur américain de baseball
 Lenny Henry (né en 1958), acteur britannique
 Lenny Kaye (né en 1946), guitariste américain
 Lenny Kravitz (né en 1964), musicien américain
 Lenny Krayzelburg (né en 1975), nageur américain
 Lenny Kuhr (née en 1950), chanteuse néerlandaise
 Lenny Waronker, musicien et producteur américain
 Lenny Wilkens (né en 1937), joueur de basket-ball américain
 Lenny White (né en 1949), batteur de jazz

Personnages d'œuvres de fiction 
 Lenny est un personnage du dessin animé  (les jumelles)
 Lenny Leonard est un personnage fictif de la série Les Simpson
 Lenny est un personnage des films SOS Fantômes et SOS Fantômes 2

Divers 
 Lenny est un album de Lenny Kravitz
 Lenny est une nouvelle d'Isaac Asimov du cycle Les robots.
 Lenny est un film de Bob Fosse de 1974 inspiré de la vie de Lenny Bruce (interprété par Dustin Hoffman).
 En informatique, Lenny est le nom de la  de la Distribution Linux Debian, sortie le  (nom choisi en référence au personnage de )
 Ouragan Lenny est un cyclone de l'Atlantique Nord de 1999

Articles connexes 
 
 
 

Homonymie de titre